Stellar pode se referir a:
 Stellar, girl group sul-coreano
 "Stellar", canção da banda Incubus
 Hyundai Stellar, automóvel produzido pela Hyundai

Desambiguação